VC Maaseik – belgijski męski klub siatkarski z siedzibą w Maaseik. Założony został w 1960 roku pod nazwą Mavoc Maaseik. Piętnastokrotny mistrz Belgii, czternastokrotny zdobywca Pucharu Belgii oraz czternastokrotny zdobywca Superpucharu Belgii. Dwukrotny srebrny medalista Pucharu Europy Mistrzów Klubowych.

W latach 1985-2018 klub nosił nazwę Noliko Maaseik. Po 33 latach klub zmienił swoją nazwę i od sezonu 2018/2019 występuje jako Greenyard Maaseik.

Historia 
Klub VC Maaseik założony został 17 marca 1960 roku pod nazwą Mavoc Maaseik przy Heilig Kruiscollege.

W sezonie 1975/1976 nazwa klubu została zmieniona na D&V Motors Maaseik. W tym sezonie klub awansował do najwyższej klasy rozgrywek klubowych w Belgii, w której występuje nieprzerwanie od sezonu 1976/1977.

Od sezonu 1977/1978 do końca sezonu 1980/1981 klub występował pod nazwą Eurosol Maaseik, a w latach 1981–1985 – pod nazwą Gouden Gids Maaseik.

W sezonie 1985/1986 głównym sponsorem klubu została firma Scana Noliko, a klub przyjął nazwę Noliko Maaseik. W tym sezonie klub zdobył wicemistrzostwo Belgii oraz Puchar Belgii. W sezonie 1986/1987 zadebiutował w europejskich pucharach - w Pucharze Europy Zdobywców Pucharów w 1/16 finału przegrał dwumecz z niemieckim SC Lipsk.

W sezonie 1990/1991 Noliko Maaseik zdobył pierwsze mistrzostwo Belgii. W sezonie 1991/1992 Noliko Maaseik po raz pierwszy wystartował w Pucharze Europy Mistrzów Klubowych. W sezonach 1996/1997 oraz 1998/1999 zdobył srebrny medal w tych rozgrywkach, natomiast w sezonie 1999/2000 - brązowy medal. Od sezonu 2001/2002 nieprzerwanie występuje w Lidze Mistrzów.

Od sezonu 2018/2019 klub nosi nazwę Greenyard Maaseik.

W swojej historii VC Maaseik zdobył 16 tytułów mistrza Belgii, 14 Pucharów Belgii oraz 14 Superpucharów Belgii.

Bilans sezonów 

 Poziom rozgrywek

Występy w europejskich pucharach

Sukcesy

Europejskie puchary 
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych:
  2. miejsce (×2): 1997, 1999
  3. miejsce (×1): 2000
 Puchar CEV:
  2. miejsce (×1): 2008
  3. miejsce (×1): 2010
 Puchar CEV (1980-2007):
  3. miejsce (×1): 2001
 Superpuchar Europy:
  2. miejsce (×1): 1999

Rozgrywki krajowe 
 Mistrzostwo Belgii:
  1. miejsce (×16): 1991, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2011, 2012, 2018, 2019
  2. miejsce (×13): 1986, 1987, 1988, 1994, 2000, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2016, 2017, 2021
  3. miejsce (×4): 1990, 1993, 2014, 2022
 Puchar Belgii:
  1. miejsce (×14): 1986, 1991, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012
  2. miejsce (×12): 1977, 1988, 1990, 1993, 1994, 1996, 2006, 2011, 2013, 2017, 2018, 2021
 Superpuchar Belgii:
  1. miejsce (×14): 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2016
  2. miejsce (×5): 2004, 2007, 2010, 2013, 2018

Kadra 
 Sezon 2022/2023
 Pierwszy trener:  Fulvio Bertini

Przypisy

Bibliografia 
 

Belgijskie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 1960
Maaseik